Феребори Доре (роден на 21 януари 1989 г. в Бразавил, Република Конго) е конгоански футболист, нападател, който играе за Ботев (Пловдив).

Статистика по сезони

Източници 

Футболисти от Република Конго
Футболисти на Ботев (Пловдив)